Jordi Cruz Mas (Manresa, 1978), cuiner català, conegut per les seves estrelles Michelin
 Jordi Cruz Pérez (Barcelona, 1976), presentador de televisió català
 Jordi Cruz i Serra (Terrassa, 1967), meteoròleg, professor universitari i escriptor català